André Devambez (1867-1944), peintre et illustrateur français, fils d'Édouard Devambez, père de Pierre Devambez ;
 Édouard Devambez (1844-1923), graveur et éditeur d'art français, père d'André Devambez ;
 Pierre Devambez (1902-1980), helléniste, archéologue et historien français, fils d'André Devambez ;
 Maison Devambez, société d'édition d'art française, fondée par Édouard Devambez.